La  peut désigner :
 La Meritorious Service Medal, l'une des deux décorations du  canadien.
 La Meritorious Service Medal, seconde plus haute décoration militaire de la République populaire de Chine.
 La Meritorious Service Medal du Royaume-Uni.
 La Meritorious Service Medal des États-Unis.
 La Merchant Marine Meritorious Service Medal de la marine marchante des États-Unis
 La Meritorious Service Medal du Viêt Nam.
 La Meritorious Service Medal de l'OTAN.

Voir aussi
Meritorious Civilian Service Award des États-Unis.